Jonas Nordin  ist der Name folgender Personen:

* Jonas Nordin (Historiker) (* 1968), schwedischer Historiker und Autor
 Jonas Nordin (Skispringer) (* 1982), schwedischer Skispringer